Derde Punt kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tanjung Selokan, udde, Sumatera Selatan, 
 Tanjung Lesung, udde, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar